Открытый чемпионат СНГ по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с ноября 1991 по апрель 1992 года с участием 12 команд. До декабря 1991 года имел статус открытoго чемпионата СССР. Чемпионский титул выиграл донецкий «Шахтёр».

Состав участников открытого чемпионата СНГ формировался по итогам последнего чемпионата СССР. В высшую лигу вошли 6 команд из России, 3 — с Украины и по одной из Белоруссии, Казахстана, Латвии. 

В соревнованиях 1-й лиги приняло участие 18 команд: 9 — из России, 4 — с Украины и по одной из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Азербайджана.

Система проведения чемпионата 
Команды высшей лиги провели двухкруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест. Ряд команд не закончил соревнования, в том числе команды высшей лиги «Автомобилист» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Московская область), ЦСКА, «Север» (Новосибирск), «Радиотехник» (Рига), СКА (Алма-Ата). Места указанных команд определялись по количеству очков, набранных ими к моменту прекращения участия в чемпионате СНГ.

Высшая лига

1-я лига  
 1. «Самотлор» Нижневартовск, Россия
 2. «Уралэнергомаш» Екатеринбург, Россия
 3. ЦСКА-2 Москва, Россия
 4. СКА Ростов-на-Дону, Россия
 5. «Торпедо» Одесса, Украина
 6. «Динамо» Сочи, Россия
 7. «Локомотив» Харьков, Украина
 8. «Динамо» Иркутск, Россия
 9. «Спартак» Санкт-Петербург, Россия
 10. «Кировец» Витебск, Белоруссия
 11. «Азот» Черкассы, Украина
 12. «Динамо» Владимир, Россия
 13. «Аграрник» Белгород, Россия
 14. «Жетысу» Талды-Курган, Казахстан
 15. «Рига» Рига, Латвия
 16. «Спортсервис» Симферополь, Украина
 17. «Крылья Востока» Ташкент, Узбекистан
 18. «Динамо» Баку, Азербайджан

Призёры 
 «Шахтёр» (Донецк): Олег Бойко, Александр Загоренко, Игорь Заковоротний, Евгений Ковтун, В. Коломиец, Юрий Коровянский, А. Мартынюк, С. Мироненко, С. Околот, С. Черняга, Александр Шадчин, А. Якубовский. Тренер — Анатолий Проскуровский.

 «Искра» (Одинцово).

 МГТУ (Москва).

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СНГ
1991 год в волейболе
1992 год в волейболе
Спорт в России в 1992 году